Ahırlı (district), een Turks district in de provincie Konya
 Ahırlı (stad), de hoofdplaats van het Turkse district Ahırlı